Esmarkbreen ist der Name folgender Gletscher:

 Esmarkbreen (Spitzbergen) im Oscar-II-Land auf Spitzbergen (Svalbard)
 Esmarkbreen (Südgeorgien) auf Südgeorgien im Südatlantik